La Coppa Radivoj Korać 2013 è l'11ª Coppa di Serbia di pallacanestro maschile (la 7ª con il nome di Coppa di Serbia).

Squadre
Le squadre qualificate sono le tre squadre partecipanti alla Lega Adriatica 2012-13, le prime quattro classificate al termine del girone di andata della Košarkaška liga Srbije 2012-2013, più la squadra vincitrice della Coppa di Serbia del secondo livello. 

Partizan mts
Crvena zvezda Telekom
Radnički Kragujevac

Vojvodina Srbijagas
Mega Vizura
Sloboda Užice
Vršac

Metalac Valjevo (vincitore)

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Košarkaška liga Srbije 2012-2013

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2013
Coppa di Serbia di pallacanestro maschile